Adair Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Adair Lake (Kalifornien), See in Kalifornien
 Adair Lake (Mississippi), See in Mississippi

Siehe auch:
 Lake Adair, See in Florida